Aurél est prénom hongrois masculin.

Personnalités portant ce prénom 
 
 Aurél Milloss (1906-1988) danseur et chorégraphe italien d'origine hongroise.

Notes et références

Voir aussi 

Prénom hongrois
Prénom masculin